Rudnica est un toponyme qui peut désigner :
au Monténégro
Rudnica, un village situé dans la municipalité de Pljevlja ;

 en Pologne
 Rudnica, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie.
 Rudnica, un village dans la voïvodie de Lubusz. 
 Rudnica, un village dans la voïvodie de Poméranie occidentale. 

en Serbie
Rudnica, un village situé dans la municipalité de  Raška, district de Raška ;
Rudnica, un village situé dans la municipalité de Tutin, district de Raška.